Пааккола (Барышево) — посёлок в Гончаровском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.
 Пааккола, Хенна-Риикка (Хелла) — финская клавишница и певица.